72. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 18 do 26 listopada 2002 roku w stolicy Polski, Warszawie. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz piętnasty.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa

Tabela medalowa dwuboju

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2002 w sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce